Сезон 2018/2019 — 73-й сезон Национальной баскетбольной ассоциации. Регулярный сезон НБА начался 16 октября 2018 года на домашнем паркете действующего чемпиона НБА сезона 2017/18. Матч всех звёзд НБА прошёл 17 февраля 2019 года, в Шарлотте штат Северная Каролина, в «Спектрум-центре». Матчи регулярного чемпионата завершились 10 апреля 2019 года, а матчи плей-офф НБА стартовали 13 апреля 2019 года. 13 июня 2019 года чемпионом НБА стал впервые в своей истории «Торонто Рэпторс».

Трансферы

Свободные агенты 
Переговоры со свободными агентами пройдут, начиная с 1 июля 2018 года. Клубы смогут подписывать игроков с 6 июля после окончания июльского моратория.

Изменения на тренерских постах

В межсезонье 
 12 апреля 2018 из «Нью-Йорк Никс» был уволен главный тренер Джефф Хорнасек.
 12 апреля 2018 был отправлен в отставку главный тренер «Орландо Мэджик» Фрэнк Вогель
 13 апреля 2018 из «Шарлотт Хорнетс» был уволен главный тренер Стив Клиффорд.
 25 апреля 2018 «Атланта Хокс» и её главный тренер Майк Буденхольцер договорились о прекращении сотрудничества.
 1 мая 2018 «Мемфис Гриззлис» сообщили, что временно исполняющий обязанности главного тренера Джей Би Бикерстафф был назначен на пост главного тренера команды.
 2 мая 2018 «Финикс Санз» объявили о назначении Игора Кокошкова главным тренером команды вместо исполняющего обязанности главного тренера Джей Триано.
 7 мая 2018 «Нью-Йорк Никс» назначили Дэвида Физдэйла главным тренером команды.
 7 мая 2018 был отправлен в отставку главный тренер «Детройт Пистонс» Стэн Ван Ганди.
 10 мая 2018 «Шарлотт Хорнетс» сообщили о назначении Джеймса Боррего главным тренером команды.
 11 мая 2018 был отправлен в отставку главный тренер «Торонто Рэпторс» Дуэйн Кейси.
 11 мая 2018 «Атланта Хокс» объявили о назначении Ллойда Пирса главным тренером команды.
 17 мая 2018 Майк Буденхольцер был представлен в качестве главного тренера «Милуоки Бакс» вместо исполняющего обязанности главного тренера Джо Прунти.
 30 мая 2018 «Орландо Мэджик» объявили о назначении Стива Клиффорда главным тренером команды.
 11 июня 2018 Дуэйн Кейси был представлен в качестве главного тренера «Детройт Пистонс».
 14 июля 2018 «Торонто Рэпторс» назначили Ника Нёрса главным тренером команды.

В сезоне 
 28 октября 2018 из «Кливленд Кавальерс» был уволен Тайронн Лью после шести подряд поражений на старте сезона. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Ларри Дрю. 5 ноября 2018 года Дрю назначили главным тренером команды. 
 3 декабря 2018 был отправлен в отставку главный тренер «Чикаго Буллз» Фред Хойберг. Джим Бойлэн был назначен главным тренером «Чикаго».
 6 января 2019 года Том Тибодо был отправлен в отставку из «Миннесота Тимбервулвз». Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Райан Сондерс.

Предсезонка 
Предсезонная подготовка клубов к регулярному чемпионату прошла с 29 сентября по 12 октября 2018 года.

Международные игры 
«Торонто Рэпторс» сыграют 2 предсезонных матча в Канаде. Сперва 29 сентября примет «Портленд Трэйл Блэйзерс» в Ванкувере на Роджерс-арене. Затем сыграет 10 октября с «Бруклин Нетс» в Монреале в Белл-центре.

«Даллас Маверикс» и «Филадельфия Севенти Сиксерс» сыграют 2 предсезонных матча в Китае: 5 октября в Шанхае и 8 октября в Шэньчжэне.

Регулярный сезон 
Регулярный сезон начался 16 октября 2018 года и завершится 10 апреля 2019 года.  были сыграны 25 декабря 2018.

По итогам регулярного чемпионата, согласно официальному сайту НБА.

Положение команд

По дивизионам 

Восточная конференция

Западная конференция

По конференциям

Международные игры 
20 июня 2018 НБА сообщила, что «Вашингтон Уизардс» сыграет с «Нью-Йорк Никс» 17 января 2019 года в Лондоне на O2 Арене.

7 августа 2018 года НБА сообщила, что «Орландо Мэджик» сыграет два матча регулярного сезона в Мехико на . 13 декабря 2018 года соперником «Мэджик» будет «Чикаго Буллз», а 9 декабря команда из Орландо будет принимать «Юта Джаз».

Плей-офф 

Серия игр пост-сезона НБА начнётся 12 апреля, а закончится финалами в начале июня. С первого раунда и до финала НБА серии проводятся по схеме 2-2-1-1-1 до 4-х побед.

Статистика

Индивидуальная

Наивысшие индивидуальные показатели в одной игре 

 Данные приведены на 11 апреля 2019.

Командная статистика

Награды

Награды по итогам сезона 

 Самый ценный игрок финала: Кавай Леонард (Торонто Рэпторс)

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Яннис Адетокунбо
 Ф Пол Джордж
 Ц Никола Йокич
 З Джеймс Харден
 З Стефен Карри

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Кевин Дюрант
 Ф Кавай Леонард
 Ц Джоэл Эмбиид
 З Кайри Ирвинг
 З Дамиан Лиллард

 Третья сборная всех звёзд:
 Ф Блэйк Гриффин
 Ф Леброн Джеймс
 Ц Руди Гобер
 З Расселл Уэстбрук
 З Кемба Уокер

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Ф Яннис Адетокунбо
 Ф Пол Джордж
 Ц Руди Гобер
 З Эрик Бледсо
 З Маркус Смарт

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Ф Дрэймонд Грин
 Ф Кавай Леонард
 Ц Джоэл Эмбиид
 З Клей Томпсон
 З Джру Холидей

 Первая сборная новичков:
 Ф Марвин Багли
 Ф Джарен Джексон-младший
 Ц Деандре Эйтон
 З/Ф Лука Дончич
 З Трэй Янг

 Вторая сборная новичков:
 З Лэндри Шэмет
 З Кевин Хьюртер
 Ц Митчелл Робинсон
 З Коллин Секстон
 З Шей Гилджес-Александер

Игроки недели 
Ниже представлены лучшие игроки по итогам игровой недели регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции.

Игроки месяца 
Ниже представлены лучшие игроки по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции

Новички месяца 
Ниже представлены лучшие новички по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции.

Тренеры месяца 
Ниже представлены лучшие тренеры по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции.

Важнейшие события 
 21 сентября 2018 года были внесены изменения в правила НБА. После подбора в нападении время на атаку кольца стало 14 секунд. Было упрощено правило фола на игроке, который выходит на открытое кольцо с мячом. Также была расширена трактовка понятия «враждебное действие», чтобы судьи имели больше возможностей для просмотра видеоповторов.
 27 октября 2018 года Грегг Попович стал пятым главным тренером в истории НБА, который выиграл 1200 матчей за карьеру.
 27 октября 2018 Леброн Джеймс в матче против «Сан-Антонио Спёрс» набрал 35 очков. Он стал 6-м в списке лучших снайперов с 31188 очками за карьеру. Джеймс подвинул в списке Дирка Новицки. Леброн Джеймс стал лучшим снайпером среди действующих игроков НБА.
 14 ноября 2018 Леброн Джеймс в матче против «Портленд Трэйл Блэйзерс» набрал 44 очка. Он стал 5-м в списке лучших снайперов с 31425 очками за карьеру. Джеймс подвинул в списке Уилта Чемберлена.
 17 ноября 2018 года Кемба Уокер в поединке против «Филадельфия Севенти Сиксерс» набрал 60 очков. Он установил личный рекорд результативности и рекорд «Шарлотт Хорнетс» по очкам набранным одним игроком в одном матче. Кемба Уокер стал вторым игроком в истории лиги с ростом не выше 185 см, который имел статистическом протоколе матча в графе результативность 60 очков. Первым был Аллен Айверсон, рост которого составлял 183 см.
 21 ноября 2018 года Винс Картер в матче против «Торонто Рэпторс» стал 22 игроком в истории НБА, который преодолел отметку 25000 очков за карьеру.
 21 ноября 2018 года Энтони Дэвис в поединке против «Филадельфия Севенти Сиксерс» стал десятым игроком в истории НБА с 1987 года, который сделал файв-бай-файв. Он набрал 12 очков, взял 16 поборов, отдал 6 передач, совершил 5 перехватов и поставил 5 блок-шотов. Одновременно игрок преодолел отметку 10000 очков за карьеру. 
 23 ноября 2018 года Брук Лопес в поединке против «Финикс Санз» стал первым игроком в истории НБА, который в одном матче не забил ни одного трёхочкового броска из двенадцати попыток бросков из-за дуги.
 5 декабря 2018 года Расселл Уэстбрук в матче против «Бруклин Нетс» сделал 108 трипл-дабл в карьере и стал третьим в списке игроков по количеству трипл-даблов. Он сместил в списке Джейсона Кидда.
 8 декабря 2018 года «Бостон Селтикс» в матче против «Чикаго Буллз» стал вторым клубом в истории НБА, который победил соперника с разницей 56 очков. Первым клубом был «Сиэтл Суперсоникс», который разгромил «Хьюстон Рокетс» в 1986 году.
 11 декабря 2018 года Грегг Попович выиграл 1211 матч в качестве главного тренера команды НБА. Он сместил Пэта Райли с 4 места в списке главных тренеров по количеству побед в регулярном сезоне.
 13 декабря 2018 года Дирк Новицки стал первым игроком в истории лиги, который сыграл в составе одной команды в 21 сезоне НБА. Предыдущее достижение принадлежало Коби Брайанту, на счету которого было 20 сезонов в «Лос-Анджелес Лейкерс».
 29 декабря 2018 года Винс Картер в поединке между «Атланта Хокс» и «Кливленд Кавальерс» стал самым старейшим игроком в истории НБА, который набрал в одном матче 20 очков и более. В день игры Картеру было 41 год и 337 дней. В матче игрок набрал 21 очко.
 1 января 2019 года Юсуф Нуркич в матче против «Сакраменто Кингз» стал двенадцатым игроком в истории НБА с 1979 года, который сделал файв-бай-файв. Он набрал 24 очков, взял 23 поборов, отдал 7 передач, совершил 5 перехватов и поставил 5 блок-шотов. Нуркич стал первым игроком в истории НБА, у которого в комбинации файв-бай-файв было одновременно 20 очков и 20 подборов.
 10 января 2019 года Грегг Попович выиграл 1222 матч в качестве главного тренера команды НБА. Он сместил Джерри Слоуна с 3 места в списке главных тренеров по количеству побед в регулярном сезоне.
 13 января 2019 года Джеймс Харден в поединке против «Орландо Мэджик » стал первым игроком в истории НБА, который не забил 16 трёхочковых бросков в одном матче НБА. Он отправил в цель 1 бросок из-за дуги из 17 попыток.
 15 января 2019 года «Голден Стэйт Уорриорз» во встречи против «Денвер Наггетс» стал первой командой в истории НБА, которая набрала 51 очко за четверть матча.
 23 февраля 2019 года Крис Пол в поединке против «Голден Стэйт Уорриорз» стал 8 игроком в истории НБА, который отдал 9000 передач.
 25 февраля 2019 года Дирк Новицки стал 4 игроком в истории лиги, который сыграл в 1500 матчей в НБА.
 25 февраля 2019 года Леброн Джеймс в поединке против «Мемфис Гриззлис» стал первым баскетболистом в истории НБА, который одновременно входит в десятку лучших бомбардиров и пасующих игроков за всю историю лиги. Джеймс в матче против «Мемфиса» сделал 79 трипл-дабл в карьере и стал пятым в списке игроков по количеству трипл-даблов.
 1 марта 2019 года был сыгран матч между «Атланта Хокс» и «Чикаго Буллз» с 4-мя овертаймами. Команды на двоих набрали 329 очков очков. Поединок между «Хокс» и «Буллз» стал третьим по результативности в истории НБА. В этом матче 42-летний Винс Картер стал самым возрастным игроком НБА, который сыграл почти 45 минут.
 6 марта 2019 года Леброн Джеймс в матче против «Денвер Наггетс» набрал 31 очко и стал 4 игроком в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Он сместил на 5-е место Майкла Джордана.
 18 марта 2019 года Дирк Новицки в поединке против «Нью-Орлеан Пеликанс» стал 6 игроком в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Он сместил на 7-е место Уилта Чемберлена.
 2 апреля 2019 года Расселл Уэстбрук стал вторым игроком в истории НБА, который сделал трипл-дабл с 20 очками, 20 подборами, 20 передачами. Первым был Уилт Чемберлен в игре 1968 года.
 3 мая 2019 года матч между «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Денвер Наггетс» стал второй игрой с 4 овертайма в истории плей-офф НБА. Первый поединок с 4 дополнительными отрезками времени был сыгран 21 марта 1953 года. Тогда встречались «Бостон Селтикс» и «Сиракьюс Нэшнлз».

Примечания

Ссылки 
 
 

НБА по сезонам
НБА в сезоне 2018/2019